Пармузин — фамилия.

 Пармузин, Дмитрий Владимирович (род. 1979) — российский футболист.

 Пармузина, Агрипина Антоновна (1883—1974) — Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета УССР.